Grozești peut désigner différentes localités dans les pays de langue roumaine.

Grozești, commune du Județ de Iași
 Grozești, commune du județ de Mehedinți

Grozești, commune du raion de Nisporeni